North Port bezeichnet:
 Eine Stadt in Florida: North Port (Florida)
 Eine ehemalige Whiskybrennerei: North Port (Whiskybrennerei)

Siehe auch:

 Northport